La Serie A 1998-99 fue la edición número 77 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 27 de septiembre de 1998. Los doce mejor clasificados accederían a los playoffs, con los cuatro primeros pasando directamente a cuartos de final, mientras que el Mabo Pistoia y el Nuova Pallacanestro Gorizia descendería a la Legadue.

El campeón sería por décima vez en su historia el Pallacanestro Varese tras derrotar en la final al Benetton Treviso en tres partidos.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 1998-99 en eurobasket.com
 Lega Serie A - 1998-99 Standings and Stats

1999
Baloncesto en 1998
Baloncesto en 1999